Берестовая — топоним:

 Реки
 Берестовая (приток Берды) — река в Запорожской области (Украина).
 Берестовая (приток Кальмиуса) — река в Донецкой области (Украина).
 Берестовая (приток Орели) — река в Харьковской области (Украина).